Barzilai ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Barzilai (1891–1979), Oberrabbiner von Athen
 Giorgio Barzilai (1911–1987), italienischer Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Giuseppe Barzilai (1824–1902), italienisch-jüdischer Rechtsanwalt und Semitist
 Netta Barzilai (* 1993), israelische Sängerin
 Salvatore Barzilai (1860–1939), italienischer Politiker, Jurist und Journalist

Siehe auch:
 Benyamin Barslai (1923–2005), deutscher Rabbiner
 Jisrael Barsilai (1913–1970), israelischer Politiker